Cercion är ett släkte av trollsländor. Cercion ingår i familjen dammflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dammflicksländor
Cercion